Termenul Parthenope / Partenope se poate referi la:

Mitologie greacă
 Partenope, o sirenă din mitologia greacă;

Localitate antică
 Parthenope era unul din numele antice ale orașului Napoli de astăzi.

Opere
 Partenope de Domenico Sarro, pe un libret de Silvio Stampiglia, creat la Napoli în 1722 ;
 Partenope sau Rosmira fedele de Leonardo Vinci, pe același libret, creată la Veneția în 1725 ;
 Partenope de Haendel, pe același libret, creată la Londra în 1730 ;
 Partenope de Johann Adolph Hasse, pe un libret de Pietro Metastasio, creată în 1767, la Viena.

Astronomie
 11 Parthenope, un asteroid care poartă numele sirenei Parthenope.